RIF, Rif či rif může znamenat:

RIF
 RIF – zkratka pro antibiotikum rifampicin
 RIF – zkratka pro Restituční investiční fond

 RIF – zkratka pro francouzské nacionalistické hudební hnutí Rock identitaire français

Rif
 Rif či Ríf – příslušník berberského kmene Rífů
 Rif – akronym z Rabi Isaac Alfasi, kterým byl nazýván židovský učenec Isaac Alfasi
 Kfar ha-Rif – vesnice v Izraeli
 Nachal ha-Rif – vádí v Izraeli
 Rif – ostrov v Nizozemsku
 Ríf – pohoří v Maroku

rif
 rif či riff – krátký hudební motiv
 rif či ríf – mořský útes